European Handball Federation – federazione europea della pallamano
 European Hockey Federation – federazione europea di hockey su prato
 Extremely high frequency – frequenza estremamente alta, banda delle onde radio
 European Human Federation – Federazione Umanista Europea